The Others steht für:

 The Others, Film von Alejandro Amenábar (2001)
 The Others (1974) (Les autres), französischer Film von Hugo Santiago 
 The Others, Originaltitel von Teen-Spirit 2000, US-amerikanischer Film von Travis Fine (1997) 
 The Others (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie 
 The Others (Band), britische Band
 The Others (Brettspiel), Brettspiel